35P kan syfta på:

 35P/Herschel-Rigollet - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-03M - en rysk Progress rymdfarkost.